Мастерс 1984 (, также известен как Benson and Hedges Masters 1984 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший с 22 по 28 января 1984 года в конференц-центре Уэмбли, Лондон. Победителем турнира стал Джимми Уайт, обыгравший в финале Терри Гриффитса со счётом 9:5.

Призовой фонд 

 Общий призовой фонд: GB£ 115 000
 Победитель: £ 35 000
 Высший брейк: £ 1 000
 Максимальный брейк: £ 10 000

Примечательные факты 

 Возможно, наиболее запоминающимся стал полуфинальный матч между Уайтом и Кирком Стивенсом, в котором Стивенс на глазах более чем 2000 зрителей сделал максимальный брейк.
 Канал BBC транслировал турнир в полном объёме.
 Формат турнира в 1984 году изменился: теперь в нём принимали участие лучшие 16 игроков по рейтингу.
 Призовой фонд на Мастерс 1984 вырос примерно вдвое в сравнении с предыдущим турниром.
 Кирк Стивенс на самом деле получил сразу три награды за свой максимальный брейк: приз за высший (£ 1000) и максимальный (£ 10 000) брейки, а также золотую награду за высшую серию в истории турнира.

Результаты

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Database 

Мастерс (снукер)
1984 год в снукере